Pimpinella nodosa är en flockblommig växtart som beskrevs av D'urv. Pimpinella nodosa ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
nodosa